Мыс Йорк:
 Мыс Йорк — мыс на северо-западном побережье Гренландии, на севере моря Баффина.
 Мыс Йорк — метеорит, найденный в 1894 году недалеко от мыса Йорк в Гренландии.
 Мыс Йорк — мыс, расположенный на полуострове Кейп-Йорк, самая северная точка Австралийского континента.

 См. также 
 Кейп-Йорк